На границе

 На границе (фильм, 1938)
 На границе (фильм, 2014)